Krasno ist der Name:
 einer Ortschaft in Kroatien, siehe Krasno (Kroatien)

Krásno ist der Name:

 einer Stadt im Kaiserwald, Tschechien, siehe Krásno nad Teplou
 eines Ortes in der Westslowakei, siehe Krásno (Slowakei)
 Krásno nad Kysucou, Stadt im Okres Čadca, Slowakei
 Krásno nad Bečvou, Ortsteil von Valašské Meziříčí, Okres Vsetín, Tschechien